

Begivenheder

Født

Dødsfald

Sport

Eksterne henvisninger 

 

00
Artikler om enkelte år